Beaurieux (Aisne)
 Beaurieux (Nord)